Madona može značiti:
Pusti Otočić ili Madona, nenaseljeni otočić u hrvatskom dijelu Jadranskog mora u skupini Brijunskih otoka;
Sveta Marija - jedan od naziva za Blaženu Djevicu Mariju, Isusovu majku;

ili slično:

Madonna - američka pjevačica
Madonna (album) - prvi Madonnin album
Madonna (video) - Madonnin video spot